William Crawford – amerykański polityk, sekretarz skarbu (1816–1825) i wojny (1815–1816)
 William Crawford – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów w latach 1809–1817
 William Crawford – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów w latach 1891–1895
 William Crawford – amerykański żołnierz, pułkownik w czasie wojny o niepodległość USA
 William Crawford – amerykański żołnierz, pułkownik w czasie wojny secesyjnej walczący po stronie Konfederacji
 William Crawford – amerykański żołnierz, starszy sierżant United States Army, kawaler Medalu Honoru
 William Crawford – angielski polityk, poseł do Parlamentu Wielkiej Brytanii w latach 1833–1841
 William Crawford – angielski polityk, poseł do Parlamentu Wielkiej Brytanii w latach 1885–1890
 William Crawford – irlandzki polityk, poseł do Parlamentu Wielkiej Brytanii w latach 1835–1837 i 1841–1852
 William Crawford – brytyjski oficer Royal Navy, wiceadmirał, kawaler Orderu Imperium Brytyjskiego i Krzyża Wybitnej Służby.